Kochłowice – wieś w Polsce położona w województwie opolskim, w powiecie kluczborskim, w gminie Byczyna.
 Kochłowice – dzielnica miasta Ruda Śląska, dawniej samodzielna gmina Kochłowice.